Принц Џорџ од Данске и Норвешке и војвода од Камберленда (), био је супруг краљице Ане од Велике Британије.

Његов брак са Аном био је договорен још раних 1680—их година, у циљу развој англо-данског савеза ради обуздавања холандске поморске силе. Као резултат тога, Џорџ није био омиљен код свог зета Вилијама Оранског који је био ожењен Анином старијом сестром, Мери. Вилијам и Мери су 1689. године, након што је Славном револуцијом смењен Мерин и Анин отац, Џејмс II и VII, постали заједнички британски владари, а Ана њихова предодређена наследница.

Вилијам је искључио Џорџа из активне војне службе, а ни он ни његова супруга нису имали значајан утицај за време живота заједничких владара. Тек након њихове смрти, када је Ана поста британска краљица, Џорџ је повремено користио своје титуле како би подржао владавину своје супруге, чак и када се приватно није слагао са њеним ставовима. Био је благ и није га занимала политика. Титулу Лорда високог адмирала коју је добио 1702. године била је у великој мери почасна.

Краљица Ана је седамнаест пута остајала трудна са Џорџом али је дванаест трудноћа прошло са подбачајима или рађањем мртворођенчади. Четири детета преминула су као одочајд, док је син Вилијам преминуо у једанаестој години живота од хроничне болести.

Детињство и младост 
Џорџ је рођен у Копенхагену као најмлађи син данског и норвешког краља Фредерика III и краљице Софије Амалије од Брауншвајг-Линебурга.

Титуле и почасти 
 2. април 1653 – 10. април 1689: Његово краљевско височанство принц Џорџ од Данске и Норвешке
 10. април 1689 – 28. октобар 1708: Његово краљевско височанство принц Џорџ од Данске и Норвешке и војвода од Камберленда

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1653.
Умрли 1708.